Судья́ — многозначное слово, входит в состав многих словосочетаний:
 Судья — человек, который высказывает мнение или суждение о чём-либо, даёт оценку, ценитель, , критик.
 Судья в праве — должностное лицо государства, являющееся носителем судебной власти, осуществляющее правосудие и выносящее решение по судебному делу. Претор-судья в Древнем Риме.
 Судья в истории России — одна из высших должностей в системе центральных органов государственного управления Московского царства XVI—XVII вв.
 Судья в религии — Кади в исламе, Синедрион в иудаизме, Даян (титул) в Бейт дин, в Древнем Риме Понтифик, Бий в Казахстане.
 «Судья» — советский опытный плавающий десантируемый танк.
 Судья в спорте — арбитр, следящий за соблюдением правил игры или фиксирующий результаты спортивного состязания.
 Футбольный судья
 Судьи в Библии (судьи израильские) — лица, управлявшие еврейским народом в период от Иисуса Навина до воцарения первого царя Саула. Их деятельность описана в Книге судей.

Словосочетания 
 Третейский судья
 Следственный судья
 Мировой судья
 Народный судья
 Почётный мировой судья

См. также 
 Суд присяжных
 
 Кади
 Претор